Велика награда Сан Марина 1989. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1989. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 23. априла 1989. године.

Класификација 

Формула 1 1989.
Велика награда Сан Марина